Valkyrie (deutsch „Walküre“) steht für:

 englischer Originaltitel des Spielfilms Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat von 2008
 Valkyrie (Band), US-amerikanische Doom-Metal-Band
 Valkyrie (Roboter), ein humanoider Roboter
 Valkyrie II, britische Segelyacht von 1893
 das US-amerikanische Versuchsflugzeug North American XB-70 von 1964
 eine ehemalige britische Automarke, siehe Springfield Cycle Company
 La Valkyrie, französischer Automobilhersteller
 Aston Martin Valkyrie, ein Supersportwagen von Aston Martin
 Fiberfab Valkyrie, ein Pkw-Modell von 1967
 Valkyrie Dome (auch bekannt als Dome F), Eisdom im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Mount Valkyrie, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Honda F6C Valkyrie, ein Chopper-Motorradmodell von Honda

Valkyrie ist der Ringname von:
 Aoife Valkyrie (Aoife Cusack; * 1996), irische Wrestlerin

Siehe auch:
 Walküre (Begriffsklärung)